Плотишно — название населённых пунктов:

Россия 
 Плотишно — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Плотишно — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Плотишно — деревня в Порховском районе Псковской области.

Другие объекты 
 Плотишно (озеро) — озеро в Ушачском районе Витебской области Белоруссии.